Войозеро:
 Войозеро (Онежский район) — озеро в Онежском районе Архангельской области
 Войозеро (Плесецкий район) — озеро в Плесецком районе Архангельской области
 Войозеро (Приморский район) — озеро в Приморском районе Архангельской области